Ahuate puede referirse a:
 Espina (botánica), Formación callosa, rígida y puntiaguda que se forma en algunas plantas como los cactos.
 Gloquidio, Espina o pelo barbado muy delgado encontrados en las areolas de los cactos y otras plantas.

Nahuatlismos